TL, Tl o tl puede hacer referencia a:

 tl, dígrafo del alfabeto latino;
tl, código ISO 639 para el idioma tagalo;
 Tl, símbolo del talio, elemento químico;
Tl, símbolo del teralitro;
Tl, abreviación de termoluminiscencia;
TL, abreviación informal para la lira turca (Türk lirası);
 TL, código IATA para la aerolínea canadiense Airnorth;
 TL, acrónimo de Terra Lliure;
T-L, abreviatura de Timor-Leste, país de Asia;
.tl, dominio de nivel superior geográfico de país anterior.